Тару (多婁王; ум. 77) — второй ван Пэкче, одного из трёх корейских государств.

Происхождение 
Являлся старшим сыном основателя Пэкче Онджо. В 10 году стал наследником престола. В 28 году после смерти отца стал ваном. Самгук саги отмечает, что «он имел благородную внешность и манеры, был внушительным и щедрым».

Правление 
Самгук саги описывает множество сражений против «мальгалей» во время правления Тару. Неясно, к кому это относится, поскольку считается, что племена мохэ оккупировали Маньчжурию к северо-западу от северокорейского государства Когурё, вдали от столицы Пэкче (как правило, предполагается, что они находились в пределах нынешнего Сеула). «Мальгаль», по-видимому, не относится ни к народу Пуё, основавшему Пэкче, ни к племенам конфедерации Махан, порабощённым Пэкче. Они, по-видимому, сохранились с более раннего периода, подстрекаемые китайскими командованиями к нападению на Пэкче. Эти сражения указывают на то, что Пэкче как новая держава всё ещё расширяла свой контроль над центральным Корейским полуостровом.

Самгук саги 
 29 г. н. э., весна, первый месяц. Ван почтил память своего деда Тонмёна (Чумона). Второй месяц. Ван приносил жертвы небесам на южном алтаре.
 30 г. н. э., зима, десятый месяц. Хыру из восточного округа сражался с мальгалями к западу от горы Масусан, где победил их и был награжден ваном.
 31 г. н. э., осень, восьмой месяц. Кону из крепости Комок сражался с мальгалями и победил их, обезглавив более 200 человек. Девятый месяц. Ван отправился на охоту на вершину горы Хвенак и убил двух оленей, свита выражала восхищение и одобрение.
 33 г. н. э., весна, первый месяц. Его сын Киру стал наследным принцем. Второй месяц. Ван приказал, чтобы в южных округах страны начали выращивать зерно.
 34 г. н. э., весна, второй месяц. Умер убо Хэру. Ему было 90 лет. Хыру из восточного округа стал новым убо. Лето, четвертый месяц. На востоке появилось красное облако. Осень, девятый месяц. Мальгали атаковали и разграбили крепость Масу, подожгли её, в результате сгорели дома простолюдинов. Зима, десятый месяц. Они снова напали на укрепление в Пёнсане.
 37 г. н. э., зима, десятый месяц. Убо Хэру назначен министром левой руки (чвабо). Чинхвэ из северной области назначен на должность убо. Одиннадцатый месяц. Произошло землетрясение, слышались раскаты, подобные грому.
 38 г. н. э., Осенью не удался урожай хлебов, поэтому народу было запрещено самогоноварение. Зима, десятый месяц. Ван совершил поездку по Восточным и Западным областям и успокаивал народ. Бедняки не могли прокормить себя, и им было предоставлено 200 гектаров облагаемого налогом зерна.
 48 г. н. э., весна, второй месяц. При дворе засох большой ясень. Третий месяц. Умер чхвабо Хэру. Ван горько оплакивал его.
 55 г. н. э., весна и лето. Была засуха. Ван забеспокоился и освободил заключенных, даже тех, кто совершил тяжкие преступления. Осень, восьмой месяц. Мальгали атаковали северные границы.
 56 г. н. э., весна, второй месяц. Ван приказал жителям восточного округа построить крепость Угок (우곡성 / 牛谷城). Это была подготовка против мальгалей.
 63 г. н. э., зима, десятый месяц. Ван расширил свои владения до крепости Нанджагок. Затем он отправил послов в корейское государство Силла с предложением встретиться, но ответа из Силла не последовало.
 64 г. н. э. ван отправил солдат атаковать крепость Васан (와산성/蛙山城) в Силла (современный Боун), но они не смогли взять ее. Затем он повел солдат атаковать крепость Куян (сегодня Окчхон или Гесан). Силла отправила 2000 солдат и всадников, которые дали отпор и отразили атаку [захватчиков].
 66 г. н. э. ван атаковал и захватил крепость Силла Васан. Оставили 200 человек охранять её, но вскоре люди Силла разбили их.
 70 г. н. э. солдаты были отправлены в атаку на Силла.
 73 г. н. э., лето, пятый месяц, последний день месяца. Было солнечное затмение.
 74 г. н. э., осень, восьмой месяц. Военачальников отправили, чтобы напасть на Силла.
 75 г. н. э., зима, десятый месяц. Снова штурмовали крепость Васан и взяли её.
 76 г. н. э., осень, девятый месяц. Силла вернула себе крепость Васан.
 77 г. н. э., осень, девятый месяц. Ван скончался

Семья 
 Отец: Онджо
 Мать: неизвестна
 Брат: неизвестен
 Брат: Токуса-О (德王王) — его имя в Пэкче было Пуё Токчва (扶餘德德), записанн в разделе Сакё сёбан (左京諸蕃) Синсэн сёдзироку как предок нескольких японских родов.
 Жена: неизвестна
 Старший сын: Киру (己婁王, ум. 128) — 3-й ван Пэкче, до становления правителем был известен как Пуё Киру (扶餘己婁).

Примечания 

Умершие в 77 году
Правители Пэкче
Правители Азии I века